Příjmení Mironov () nosí více osobností:

 Alexandr Mironov (1910–1992) – ruský a běloruský sovětský spisovatel
 Boris Mironov (* 1972) – ruský hokejista
 Dmitrij Mironov (* 1965) – ruský hokejista
 Egor Mironov (* 1987) – kanadský hokejista 
 Sergej Michajlovič Mironov (* 1953) – ruský politik
 Světlana Mironovová – více osob